Gastenfelden ist der Name folgender Orte:

 Gastenfelden (Bechhofen), Wohnplatz des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gastenfelden (Buch am Wald), Pfarrdorf der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern